

Famiglia Renoir 
Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) – pittore francese
Pierre Renoir (1885-1952) – attore francese (figlio del pittore)
Jean Renoir (1894-1979) – regista francese (figlio del pittore)
Claude Renoir (1913-1993) – direttore di fotografia francese (figlio dell'attore Pierre Renoir)
Sophie Renoir (1965-) – attrice francese (figlia del direttore di fotografia)
Marguerite Houllé Renoir (1907-1987) – montatrice francese (compagna del regista)

Altro 
Renoir  – film francese del 2012 diretto da Gilles Bourdos
ReNoir Comics  – casa editrice di fumetti italiana